Ливий Салинатор (Livius Salinator) може да се отнася за:

 Марк Ливий Салинатор, римски консул 219 и 207 пр.н.е.
 Гай Ливий Салинатор (претор), претор 202 пр.н.е.
 Гай Ливий Салинатор, консул 188 пр.н.е., син на консула.

Вижте също 
 Салинатор